Voici la liste des planètes mineures numérotées de 297001 à 298000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 297001 à 298000

297001-297100

297101-297200

297201-297300

297301-297400

297401-297500

297501-297600

297601-297700

297701-297800

297801-297900

297901-298000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000